La finale de la Coupe UEFA 1973-1974 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au White Hart Lane de Londres, en Angleterre, et au Stadion Feijenoord de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe anglaise de Tottenham Hotspur aux Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Au terme des deux rencontres, les Rotterdamois l'emportent sur le score de 4 buts à 2 (2-2 à l'aller, 2-0 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur deuxième titre européen après leur victoire en Coupe des clubs champions européens en 1970.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1973-1974
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1973-1974

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1973-1974

Notes et références 

1973-1974
Compétition de football à Londres
Compétition de football à Rotterdam
Face-à-face du Tottenham Hotspur FC
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Football en 1974
Sport en Angleterre en 1974
Sport aux Pays-Bas en 1974
Sport en mai 1974